Округ Йорк или Графство Йорк () — административно-территориальная единица многих англоязычных стран.

Великобритания 
 округ Йорк — Йоркшир

Канада 
 округ Йорк — провинция Нью-Брансуик
 округ Йорк — провинция Онтарио

США 

 округ Йорк — штат Виргиния
 округ Йорк — штат Мэн
 округ Йорк — штат Небраска
 округ Йорк — штат Пенсильвания
 округ Йорк — штат Южная Каролина